

Patronyme 

 Aimee Stephens (1960-2020), militante américaine des droits des personnes trans ;
 Alexander Stephens (1757-1821), biographe écossais ;
 Alexander Stephens (1812-1883), homme politique américain, vice-président des États confédérés d'Amérique durant la guerre de Sécession ;
 Alison Stephens (1970-2010), mandoliniste anglaise ;
 D.J. Stephens (1990-), basketteur américain ;
 Darryl Stephens (1977-), acteur américain ;
 Edith Layard Stephens (1884-1966), botaniste sud-africaine ;
 
 
 Heather Stephens (1971-), actrice américaine ;
 Helen Stephens (1918-1994), athlète américaine ;
 
 Henry Stephens (1796-1864), médecin et inventeur de l'encre indélibile ;
 Ian Stephens (1952-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Jackson Stephens (1994-), joueur américain de baseball ; 
 Jack Stephens (19?-), chef décorateur britannique ;
 James Francis Stephens (1792-1852), zoologiste britannique ;
Joanna Stephens (?-1774), herborisatrice britannique ;
 Joe Stephens (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 John Lloyd Stephens (1805-1852), explorateur, écrivain, et diplomate américain ;
 John S. Stephens Jr., ichtyologue ;
 (1865-1946), parasitologue britannique, découvreur du Plasmodium ovale ;
 Leigh Stephens (19?-), guitariste et auteur-compositeur américain ;
 Meic Stephens (1938-2018), journaliste, poète et traducteur gallois ;
 Nancy Stephens (1949-), actrice américaine ;
 Olin Stephens (1908-2008), architecte naval américain ;
 Rees Stephens (1922-1998), joueur gallois de rugby à  ;
 Robert Stephens (1931-1995), acteur et producteur britannique ;
 Rycklon Stephens (1978-), catcheur guyanien ;
 Simon Stephens (1971-), dramaturge et traducteur britannique ;
 Sloane Stephens (1993-), joueuse de tennis américaine ;
 Tanya Stephens (1973-), de son vrai nom Vivienne Stephenson, chanteuse jamaïcaine de reggae ; 
 Thomas Stephens (1549-1619), missionnaire jésuite à Goa, auteur du Christa Puran ;
 Tim Stephens (19?-), karatéka britannique.

Toponyme 

 Stephens, une localité de l'Arkansas,
 Passage Stephens, bras de mer au sud-est de l'Alaska,
 

Patronyme anglais